HNCM steht für:
 die nicht-obstruktive Form der Hypertrophe Kardiomyopathie

HN-CM steht für:
 , ISO-3166-2-Code des honduranischen Departamentos

HNCM